Семенівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Семенівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Семенівська сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район
 Семенівська сільська рада — Запорізька область, Мелітопольський район
 Семенівська сільська рада — Запорізька область, Пологівський район
 Семенівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Семенівська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Семенівська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Семенівська сільська рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Семенівська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Семенівська сільська рада — Сумська область, Глухівський район
 Семенівська сільська рада — Сумська область, Липоводолинський район
 Семенівська сільська рада — Харківська область, Близнюківський район
 Семенівська сільська рада — Харківська область, Шевченківський район
 Семенівська сільська рада — Херсонська область, Каховський район
 Семенівська сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район
 Семенівська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район
 Семенівська сільська рада — Чернігівська область, Менський район

Див. також 
 Семенівська селищна рада
 Семенівська міська рада
 Семенівська районна рада
 Семенівський район